A 619-es számú elővárosi autóbusz Dabas helyi járata.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Dabas, Sári okmányhivatal
|
|-
|1|| Dabas, Sári Kálvária
|align=left|
|-
|2|| Dabas, Sári-Kaparás
|align=left|
|-
|3|| Dabas, Felső-Dabas
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Felsődabasi templom
|align=left|
|-
|5|| Dabas, Népbolt
|align=left|
|-
|6|| Dabas, Alsó-Dabasi templom
|align=left|
|-
|7|| Dabas, kaszinó
|align=left| (Lakos dr. utca)
|-
|8|| Dabas, filmszínház
|align=left|
|-
|9|| Dabas, Gyón régi Piactér
|align=left|
|-
|10|| Dabas, Gyón Zlinszky iskola
|align=left|
|-
|11|| Dabas, Gyón tatárszentgyörgyi elágazás
|align=left|
|-
|12|| Dabas, Gyón Vacsi út
|align=left|
|-
|13|| Dabas, Gyón Örkényi utca 4.
|align=left|
|-
|14|| Dabas, Gyón Segesvári út
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai